Порту-Велью:

 Порту-Велью — город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Рондония.
 Порту-Велью — международный аэропорт в Рондонии.
 Порту-Велью — микрорегион в Бразилии, входит в штат Рондония.